

Станфілд — місто, штат Північна Кароліна
 Станфілд — місто, штат Орегон
 Станфілд — переписна місцевість, штат Аризона